Welsh Senior League 1894–95 var den fjerde sæson af den walisiske fodboldliga Welsh Senior League. Ligaen havde deltagelse af ni hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Wrexham AFC.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – Welsh Senior League Tables 1893-94

Noter 

Sæsoner i Welsh Senior League
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895